Lamonesi – abitanti di Lamon
Lamonesi – abitanti di Lamone (Svizzera)